Christian Eriksen kan henvise til flere personer:
 Christian Dannemann Eriksen (født 1992) – dansk fodboldspiller
 Christian Eriksen (Villiam Kristian Eriksen) (1897-1961) – dansk skuespiller
 Edvard Christian Johannes Eriksen (1876-1959) – dansk billedhugger

Se også 
 Christian Eriksson (1858-1935) – svensk billedhugger